Die Eliteserien 2017/18 war die zwölfte Spielzeit der norwegischen Eliteserien im Schach.

Der Titelverteidiger Vålerenga Sjakklubb gewann alle Wettkämpfe und wurde damit erneut Meister. Aus der 1. divisjon waren der Alta Sjakklubb und der Akademisk Sjakklubb Oslo aufgestiegen. Beide Aufsteiger erreichten den Klassenerhalt, während der Stavanger Sjakklub und die Black Knights Oslo absteigen mussten.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Eliteserien (Schach) 2017/18.

Spieltermine 

In den ersten drei Runden fanden je zwei Wettkämpfe am 3., 4. und 5. November 2017 in Stavanger und je drei am 1., 2. und 3. Dezember 2017 in Oslo statt. Die folgenden Runden wurden zentral in Oslo ausgetragen, und zwar am 12., 13. und 14. Januar sowie 2., 3. und 4. März 2018.

Tabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Turnierseite beim norwegischen Schachverband (norwegisch)
 Turnierseite bei tournamentservice.com

Sportveranstaltung in Norwegen
Schach (Norwegen)
Schachveranstaltung 2017
Schachveranstaltung 2018